Daia este un nume propriu, care se poate referi la:

Localități din România

Localitate din Muntenia 
 Daia, Giurgiu, reședința comunei cu același nume

Localitate din Transilvania 
 Daia, mai demult: Daia Secuiască (), Harghita
 Daia, mai demult: Daia Săsească (, ), Sibiu
 Biserica evanghelică fortificată din Daia, Sibiu
 Daia, mai demult: Sas-Daia (, ), Mureș
 Daia (, ), Mureș
 Daia Română, reședința comunei Daia Română (, ), Alba

Nume roman 
 Maximinus Daia

Vezi și 
 Dalj ()
 Daia Săsească (dezambiguizare)
 Râul Daia (dezambiguizare)
 Dăianu (nume de familie)
 Dăești
 Listă de nume românești - litera D

Împrumuturi lingvistice din maghiară
Toponime românești